Manuel María hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Provincia Manuel María Caballero (Provincia Caballero): división administrativa de Bolivia.

Personas 
Manuel María: poeta español.
Manuel María Aldunate Solar: abogado, militar y político chileno.
Manuel María de Arjona: poeta español del Neoclasicismo.
Manuel María Ayala: escritor y patriota panameño.
Manuel María Borrero: miembro de la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Quito.
Manuel María Cambronero: jurista español.
Manuel María de Iriondo: abogado y político argentino.
Manuel María de Peralta y Alfaro: diplomático e historiador costarricense.
Manuel María de Sanlúcar Díaz de Bedoya: predicador y obispo capuchino español.
Manuel María del Mármol: sacerdote de Sevilla.
Manuel María del Valle: abogado, político y diplomático peruano.
Manuel María Escalada: uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Manuel María Escobar y Rivera: militar de la colonia española.
Manuel María Flores: poeta poblano durante la segunda mitad del Siglo XIX.
Manuel María Gándara: político mexicano y exgobernador de Sonora.
Manuel María José de Galdo: político, progresista y naturalista español.
Manuel María Lombardini: político y militar mexicano.
Manuel María Mallarino: abogado y político colombiano.
Manuel María Paz: militar, cartógrafo, dibujante y pintor colombiano.
Manuel María Pérez y Ramírez: poeta y militar cubano.
Manuel María Puga Feijoo: militar español y participante de las guerras carlistas.
Manuel María Puga y Parga: escritor, gastrónomo y político gallego.
Manuel María Quirós: uno de los administradores de la Aduana Marítima de Santa Anna.
Manuel María Ramírez: abogado y político que ocupa el cargo de la presidencia de Colombia.
Manuel María Rivas Pereira: abogado, político y diplomático peruano.
Manuel María Smith: arquitecto español.
Manuel María de Zamacona y Murphy: periodista, diplomático y político mexicano; secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete del presidente Benito Juárez.
Manuel María Zavalla: sacerdote y abogado argentino.
Manuel María Zúñiga: escultor costarricense.